Це́рлетт () — немецкая фамилия:

 Церлетт, Вольфганг (род. 1942) — немецкий актёр
 Церлетт, Ганс (1892—1949) — немецкий кинорежиссёр и сценарист
 Церлетт, Гельмут (род. 1957) — немецкий музыкант
 Церлетт-Ольфениус, Вальтер (1897—1975) — немецкий сценарист, брат Ганса Церлетта